Encore heureux peut désigner :
 Encore heureux qu'on va vers l'été, roman écrit par Christiane Rochefort, sorti en 1975 ;
 Encore heureux, album musical de Zazie, sorti en 2015 ;
 Encore heureux, film français réalisé par Benoît Graffin, sorti en 2016.